Визнер има више значења:
 Визнер (Луизијана)
 Визнер (Небраска)